Dichte steht für:
 Massendichte, siehe Dichte
 Dichte (Fotografie), Eigenschaft fotografischer Filme

In der Mathematik gibt es folgende Bedeutungen:
 Asymptotische Dichte (Teilmengen natürlicher Zahlen)
 Dichte (Graphentheorie), Kantendichte eines Graphen
 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
 Dichtefunktion bzgl. eines Maßes

Dichte ist der Familienname folgender Personen:
 Merge Dichte, als Hexe verurteilte und hingerichtete Frau, siehe Bernhard Schwarte

Siehe auch:
 Anzahldichte
 Dichtheit